OMG eller omg är en förkortning för flera begrepp: 

 Object Management Group
 OMG, Oh my God. En chattförkortning och akronym som är vanligt förekommande bland datorspelare och på chatt. Den första kända användningen av förkortningen var i ett brev från storamiral John Arbuthnot Fisher till Winston Churchill 1917.
 omg, förkortning för omgående

Se även
Oh My God